«Звезда сцены» () — американская комедия 2004 года, снятая по мотивам одноимённой книги Дайан Шелдон и выпущенная 20 февраля 2004 компанией Walt Disney Pictures. режиссёр фильма Сара Шугарман, а сценарий написан Дайан Шелдон и Гейлом Парентом. Главные роли исполнили Линдси Лохан, Элисон Пилл и Адам Гарсиа.

Фильм снимался в различных местах, но преимущественно в южно-центральном Лос-Анджелесе. Картина была выпущена в конце февраля 2004 года., получив небольшие положительные отзывы от критиков, но заняв второе место по кассовым сборам, уступив картине «50 первых поцелуев» Адама Сэндлера. 20 июля 2004 года фильм был выпущен на VHS и DVD.

Описание сюжета 
После развода родителей 15-летняя Лола к своему огорчению с матерью и сёстрами переезжает из центра Нью-Йорка в провинцию, пригород Деллвуд в Нью-Джерси. Лола думает, что легко добьётся всего, но местная красавица Карла не собирается уступать своё место. Лола и Карла азартно борются за главную роль в школьном спектакле «Пигмалион», пытаясь унизить друг друга. Ведь звезда сцены может быть только одна!

В ролях

Примечания

Ссылки 
  
  
 Страница фильма на сайте Диснея 

Детские фильмы США
Молодёжные комедии
Экранизации литературных сказок
Кинокомедии США
Кинокомедии 2004 года
Диснеевские фильмы
Фильмы о женщинах
Молодёжные фильмы
Фильмы США 2004 года
Экранизации литературных произведений